Příjmení Keating nese více různých osobností:

 Dominic Keating (* 1962) – britský herec
 Paul Keating (* 1944) – australský politik
 Richard Keating (1941–2006) – americký astronom
 Ronan Keating (* 1977) – irský hudebník, písničkář a filantrop